Lizard – ang. jaszczurka
 Lizard – półwysep i wieś w Kornwalii
 Lizard – album rockowej grupy King Crimson
 Lizard – polska grupa rockowa
 Lizard – polskie pismo muzyczne
 Lizard Automobile